Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2030 (, официальное название: XXVI Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести в феврале 2030 года.

Столица игр будет объявлена в 2023 году на 140-й сессии МОК в Мумбаи (Индия).

Процесс подачи заявок 
Новый процесс подачи заявок был утвержден на 134-й сессии МОК в Лозанне.

 Установить постоянный, конструктивный диалог для изучения интереса между городами / регионами / странами и национальными олимпийскими комитетами к любой олимпиаде
 Создать две комиссии для будущих хозяев (летние и зимние игры), чтобы контролировать интерес к будущим олимпийским событиям и отчитываться перед исполнительным советом МОК.
 Усилить влияние на сессию МОК, сделав членов, не являющихся членами ИС, членами будущих принимающих комиссий

Города, заинтересованные в проведении Олимпиады 
  Саппоро, Япония — Саппоро принимал Зимние Олимпийские игры 1972.
  Солт-Лейк-Сити, США— Солт-Лейк-Сити принимал Зимние Олимпийские игры 2002.
  Стокгольм, Швеция — Стокгольм ранее принимал Летние Олимпийские игры 1912;

Города, планирующие подачу заявок на проведение игр

Европа 
  Анси, Франция;
  Львов, Украина;
  Сараево, Босния и Герцеговина — Сараево ранее принимало Зимние Олимпийские игры 1984;
  Шмалькальден, Германия.

Азия 
  Алма-Ата, Казахстан;
  Боржоми, Грузия.

Северная Америка 
  Калгари, Канада — Калгари ранее принимал Зимние Олимпийские игры 1988.

Предлагавшиеся заявки

Отклонённые 
  Квебек, Канада;
  Уфа, Россия — в январе 2021 года город предлагал заявку на проведение Игр. Весной 2022 года из-за военных действий России против Украины МОК запретил России и Белоруссии проводить спортивные соревнования.

Несостоявшиеся 
  Денвер, США;
  Рино, США — два города считались кандидатами, но ОК США сделал выбор в пользу Солт-Лейк-Сити;
  Варшава, Польша/ Прага, Чехия;
  Лиллехаммер, Норвегия — ранее в Лиллехаммере проходили Зимние Олимпийские игры 1994 и Зимние юношеские Олимпийские игры 2016;
  Буэнос-Айрес/Ушуая, Аргентина.

Снявшиеся по ходу кампании 
  Барселона/Сарагоса, Испания — Барселона ранее принимала Летние Олимпийские игры 1992. 21 июня 2022 года Испания отозвала свою заявку из-за разногласий между правительствами регионов;
  Ванкувер/Уистлер, Канада — в Ванкувере ранее проходили Зимние Олимпийские игры 2010. 27 октября 2022 года было объявлено, что заявка не поддерживается правительством региона.

Примечания 

Зимние Олимпийские игры
2030 год в спорте